in samenstellingen:
Préchacq-Josbaig,  Pyrénées-Atlantiques
Préchacq-les-Bains,  Landes
Préchacq-Navarrenx,  Pyrénées-Atlantiques

gemeenten met de naam Préchac